VLC hace referencia a:

Software
VLC media player, reproductor multimedia y framework multimedia libre y de código abierto desarrollado por el proyecto VideoLAN.

En Venezuela
Ciudad VLC, diario de circulación local.
Ciudad VLC Radio 89.9FM.

En España
 Valencia, ciudad capital de la Comunidad Valenciana.
 Código IATA del Aeropuerto de Valencia.
 VLC Photonics S.L., empresa Valenciana ofreciendo servicios de integración fotónica.